Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Baltic Cup 2014. Die Mannschaften sind alphabetisch sortiert.

Teilnehmer

Estland 
Der estnische Nationaltrainer Magnus Pehrsson nominierte 23 Spieler.

Finnland 
Der finnische Nationaltrainer Mixu Paatelainen nominierte 23 Spieler.

Lettland 
Der lettische Nationaltrainer Marians Pahars nominierte 23 Spieler.

Litauen 
Der litauische Nationaltrainer Igoris Pankratjevas nominierte 24 Spieler.

Einzelnachweise 

Baltic Cup
Kaderliste